Il singolare del Heineken Open 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Bill Scanlon era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

Tim Wilkison ha battuto in finale Russell Simpson 6-4, 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Chris Lewis (quarti di finale)
  Tim Wilkison (campione)
  Steve Krulevitz (primo turno)
  David Carter (secondo turno)

 Richard Lewis (secondo turno) 
 Robert Van't Hof (semifinali) 
 Martin Davis (secondo turno) 
 Russell Simpson (finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1982